Hässjeholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hässjeholm (vid Brännskär, Nagu), Åboland, 
 Hässjeholm (vid Pensar, Nagu), Åboland,

Se även
Hässjeholmen

Robotskapade Finlandförgreningar